

Germania
 Hochstadt a.Main – comune del circondario di Lichtenfels (Baviera)
 Hochstadt (Pfalz) – comune del circondario rurale della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca
 Hochstadt an der Iser, oggi Vysoké nad Jizerou – città della regione di Liberec (distretto di Semily)

Pagine correlate
Höchstädt